Чемпионат Германии по футболу 1971/1972

 Чемпионат ГДР по футболу 1971/1972 — сезон 1971/1972 восточногерманской Оберлиги.
 Чемпионат ФРГ по футболу 1971/1972 — сезон 1971/1972 западногерманской Бундеслиги.